De Luca – cognome di lingua italiana
De Luca Daimler – casa automobilistica italiana
De Luca & Forti – duo musicale italiano
Fred DeLuca – businessman americano, noto soprattutto come co-fondatore del franchising Subway di negozi di sandwich
Palazzo De Luca – palazzo storico di San Giovanni in Fiore, Italia

Persone